Wilson Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilson Island (Florida), Lake County
 Wilson Island (Iowa), Pottawattamie County
 Wilson Island (Kalifornien), Butte County
 Wilson Island (Louisiana), St. Tammany County
 Wilson Island (Chippewa County, Michigan)
 Wilson Island (Keweenaw County, Michigan)
 Wilson Island (North Carolina), Onslow County
 Wilson Island (Cocke County, Tennessee)
 Wilson Island (Roane County, Tennessee)
 Wilson Island (West Virginia), Kanawha County

in der Antarktis:
 Wilson Island (Antarktika)

zu Australien gehörend:
 Wilson Island (Great Barrier Reef)
 Wilson Island (Western Australia)
 Wilson Island (Torres Strait)

zu den Bermudas gehörend:
 Wilson Island (Bermudas)

in Kanada:
 Wilson Island (North West Territories)
 Wilson Island (Saskatchewan) im South Saskatchewan River

Siehe auch:
 Duff-Inseln (auch Wilson Islands), Inseln im Pazifik